

Wydarzenia 

 wybuchła trzecia wojna punicka
 wybuchło powstanie antyrzymskie w Macedonii dowodzone przez Adriskosa
 Katon publikuje dzieło o najstarszych dziejach Rzymu – Origines

Zmarli 
 Katon Starszy, polityk i pisarz rzymski